Kokkedals slott kan syfta på:

 Kokkedals slott, Jylland – ett slott på Jylland i Östra Han härad i Danmark
 Kokkedals slott, Själland – ett slott beläget vid Mikkelborg i Hørsholm kommun i Nordsjälland